Колонија Нуева Санта Марија има више значења:

 Колонија Нуева Санта Марија (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Нуева Санта Марија (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику